Борис Веселов: Веселов, Борис Алексеевич (1933—2019) — советский строитель.
 Веселов, Борис Николаевич (1938—2011) — советский и российский киноактёр и каскадёр, тренер по вольной борьбе.